Abingdon kan avse:

 Abingdon (bilmärke) – ett bilmärke från Storbritannien 1902-1903
Earl av Abingdon

Personer
Henry Abingdon (1418–1497), en engelsk musiker

Geografi

Australien

 Abingdon Airport – en flygplats i Queensland

Storbritannien

 Abingdon on Thames (parish) – en civil parish i Vale of White Horse i Oxfordshire
 Abingdon-on-Thames – en stad i Oxfordshire, England

USA

 Abingdon, Virginia

Se även
 Abington (olika betydelser)